

События 
 26 января — в Пешаваре подписан англо-афганский договор, по которому эмир Афганистана Дост Мухаммед получил от Великобритании ежемесячную субсидию на военные нужды в обмен на поддержку в ходе Англо-иранской войны 1856—1857 годов. Договор обеспечил нейтралитет Афганистана в период антибританского восстания сипаев в Индии.
 5 февраля — принята новая конституция Мексики, утверждавшая свободу совести и другие демократические свободы, отменявшая наследственные титулы и привилегии и т. п..
 15 апреля — в Никарагуа войска Коста-Рики заняли порт Сан-Хуан-дель-Сур и отрезали от побережья армию Уильяма Уокера.
 18 апреля — принята новая конституция Венесуэлы, которая в интересах правящей группировки Хосе Тадео Монагаса увеличивала срок полномочий президента до 6 лет и отменяла ограничения на его переизбрание.
 20 апреля — диктатор Венесуэлы Хосе Тадео Монагас избран президентом на 6 лет и сменил на этом посту своего брата Хосе Грегорио Монагаса.
 1 мая — бывший президент Никарагуа Уильям Уокер и его сторонники сдались в порту Сан-Хуан-дель-Сур командиру фрегата ВМС США Чарльзу Дэвису.
 10 мая — в индийском городе Мирут восстали и двинулись на Дели три сипайских полка. Началось антибританское восстание сипаев
 19 июня — во Франции принят закон, обязывающий все коммуны в Ландах засадить территории сосновым лесом.
 22 июня — во Франции прошли выборы в Законодательный корпус.
 16 июля — в ходе подавления восстания сипаев британская армия нанесла поражение войскам Нана Сахиба.
 7 августа — в Коста-Рике принят декрет, согласно которому любая вооружённая группа людей высадившаяся в Центральной Америке под руководством Уильяма Уокера подлежала наказанию как пираты. Декрет применили также правительства Никарагуа и Сальвадора.
 14 сентября
 английские войска начали штурм Дели, захваченного во время восстания сипаев.
 правительства Коста-Рики и Гватемалы выразили США протест против подготовки Уильямом Уокером очередной экспедиции с целью колонизации в Центральной Америке.
 16 сентября — Мексиканская Республика вновь получает название Мексиканские Соединённые Штаты.
 19 сентября — в ходе подавления восстания сипаев британская армия взяла Дели.
 25 октября — королева Испании Изабелла II отправила в отставку премьер-министра генерала Рамона Нарваэса. Премьер-министром назначен Франсиско Армеро, маркиз де Нервион.
 15 ноября — президентом Никарагуа стал консерватор Томас Мартинес Герреро
 20 ноября — Александр II в рескрипте виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову излагает правительственную программу освобождения крестьян от личной зависимости.
 28 ноября — у королевы Испании Изабеллы II родился сын Альфонс, принц Астурийской.
 6 декабря — провал новой экспедиции Уильяма Уокера в Центральной Америке.
15 декабря — англо-французская эскадра подошла к Кантону (Вторая опиумная война)
 17 декабря — президент Мексики генерал Игнасио Комонфорт силами столичного гарнизона осуществил государственный переворот, отменил конституцию и распустил конгресс.
29 декабря — взятие Кантона

Без точных дат 
 В русском военном флоте прекращена постройка парусных судов.
 В США Иосифом Гайетти начато промышленное производство бумаги, предназначенной исключительно для использования в качестве туалетной.
 В Великобритании парламент принял первый Закон о непристойных публикациях (Obscene Publications Act), впервые в мире официально запрещавший порнографию.
Подавление англичанами восстания сипаев задержало англо-французскую операцию против Китая.
 Весна, Нью-Йорк, «марш пустых кастрюль» по Манхэттену. Требование текстильщиц о повышении зарплат, улучшение условий труда и равные права для женщин. Событие в итоге стали называть «Женским днём»

Наука

Театр 
.

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1857 году
 15 января — Алексей Александрович Якимович, генерал-лейтенант РИА, один из составителей «ЭСБЕ» (ум. 1919).
 1 февраля — Владимир Михайлович Бехтерев (ум. 1927), русский психиатр, невропатолог, физиолог.
 22 февраля — Генрих Герц, немецкий физик (ум. 1894).
 4 марта — Жанна Самари, французская актриса (ум. 18 сентября 1890).
 22 марта — Поль Думер, французский политик (ум. 1932).
 11 июня — Антоний Грабовский, польский инженер-химик, поэт, «отец поэзии на эсперанто» (ум. 1921).
 17 сентября — Константин Эдуардович Циолковский, русский учёный, пионер космонавтики.
 18 ноября — Юлиан Янушевский, виленский архитектор польского происхождения, представитель историзма.
 3 декабря — Джозеф Конрад, он же Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, английский писатель польского происхождения (ум. 1924).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1857 году
 15 февраля — Михаил Иванович Глинка, русский композитор (р. 1804).
 2 мая — Альфред де Мюссе, французский поэт, драматург и прозаик (р. 1810).
 15 мая — Василий Андреевич Тропинин, русский живописец (р. 1776).
 16 июля — Жан Пьер Беранже, французский поэт и сочинитель песен (р. 1780).
 5 сентября — Огюст Конт, французский философ и социолог, родоначальник позитивизма и основоположник социологии как самостоятельной науки (р. 1798).
 28 сентября — Александр Филиппович Смирдин, известный русский книгопродавец и издатель (р. 1795).
 28 октября — генерал Луи Эжен Кавеньяк, бывший временный глава государства, глава правительства, военный министр и кандидат в президенты Франции, руководитель подавления Парижского восстания 1848 года (р. 1802)
 17 декабря — Фрэнсис Бофорт, английский адмирал, военный гидрограф и картограф (р. 1774).

См. также

Примечания